George, pl. Jerzy – imię męskie

Osoby noszące nazwisko George
 Anju Bobby George
 Finidi George

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 George – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 George – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grant
Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo George (ang. George County) – w stanie Missisipi
Miejscowości w Południowej Afryce:
 George – miasto
Systemy operacyjne GEORGE
sv:Georg#Personer med namnet Georg eller George